Бакуе́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 85 км на північ від Парижа, 32 км на південь від Ам'єна, 30 км на північний схід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 171 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 450,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Бакуель на сайті французького Національного інституту географії
 Бакуель на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Бакуель на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза